SÖS  steht für:

 Schutzverband der österreichischen Schriftsteller 
 Södersjukhuset, ein Krankenhaus in Stockholm
 Stuttgart Ökologisch Sozial, eine kommunale Wählergruppe aus Stuttgart

SOS